Липовая гора — название гор:

 Липовая — гора в районе города Карпинска Свердловской области.
 Липовая — гора в районе города Кировграда Свердловской области.
 Липовая — гора в районе города Полевского Свердловской области, у села Полдневая.
 Липовая — гора в Пригородном районе Свердловской области.

См. также 
 Липовая
 Липовая 1
 Липовая 2
 Липовая Гора
 Липовая Грива
 Липовая Долина